Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Pensées :

Rue des Pensées à Bruxelles

Rue des Pensées à Jonquière
 Rue des Pensées à La Baie

Rue des Pensées à Argancy
 Rue des Pensées à Lille
 Rue des Pensées à Rouillon
 Rue des Pensées à Toulouse

Voir aussi 
 

Pensées Rue